Чемпионат Хорватии по футболу 2002/2003 годов — 12-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 24 июля 2002 года по 31 мая 2003 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Статистика на сайте RSSSF

2002/2003
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2002 году
Спорт в Хорватии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003